Colossus (computador)
 Colossus (Marvel Comics)

Desambiguação